Buchanan Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buchanan Mountain (New York)
 Buchanan Mountain (Vermont)
 Buchanan Mountain (Virginia)